|-
| 98501 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98502 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98503 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98504 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98505 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98506 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98507 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98508 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98509 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98510 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98511 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98512 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98513 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98514 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98515 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98516 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98517 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98518 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98519 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98520 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98521 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98522 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98523 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98524 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98525 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98526 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98527 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98528 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98529 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98530 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98531 - || || 1 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 98532 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98533 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98534 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98535 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98536 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98537 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98538 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98539 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98540 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98541 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98542 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98543 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98544 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98545 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98546 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98547 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98548 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98549 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98550 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98551 - || || 18 de novembre, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 98552 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98553 - || || 18 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98554 - || || 18 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98555 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98556 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98557 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98558 - || || 22 de novembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 98559 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98560 - || || 24 de novembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 98561 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98562 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98563 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98564 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98565 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98566 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98567 - || || 25 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 98568 - || || 23 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98569 - || || 25 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98570 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98571 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98572 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98573 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98574 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98575 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98576 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98577 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98578 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98579 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98580 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98581 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98582 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98583 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98584 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98585 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98586 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98587 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98588 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98589 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98590 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98591 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98592 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98593 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98594 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98595 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98596 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98597 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98598 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98599 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98600 - || || 28 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
8